Inkerman kan syfta på följande:

 Inkerman, ort i Ukraina
 Inkerman, New Brunswick, ort i Kanada